«Гремящий» (до 2007 года — «Безудержный») — 14-й эскадренный миноносец проекта 956 «Сарыч» (код НАТО — «Sovremenny class destroyer»).

История строительства 
Заложен на заводе № 190 им. А. А. Жданова 24 февраля 1987 года, спущен 30 сентября 1989 года. На период строительства был включён в состав 13-й бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей (13 брстремк) Ленинградской военно-морской базы. Крёстная мать корабля — Людмила Шрамко. Прошёл заводские ходовые испытания с 15 февраля по 19 марта 1991 года, государственные испытания с 19 марта, в период испытаний кораблём за 39 суток была пройдена 1801 морская миля, на период испытаний включён в состав 76-й бригады ракетных кораблей 12-й дивизии ракетных кораблей с базированием на Лиепайскую военно-морскую базу, куда корабль и прибыл 19 июля.

Принят флотом 25 июня 1991 года и 11 июля эсминец вступил в состав ВМФ, 12 июля на корабле был поднят военно-морской флаг СССР.

Служба 
Совершая переход к месту несения службы на Северный флот, «Безудержный» зашёл в Балтийск 30 июля 1991 года, а 30 октября прибыл в Североморск. Эсминец включён в состав 43-й дивизии ракетных кораблей 7-й оперативной эскадры 14 ноября 1991 года. 11 декабря корабль прибыл в Видяево для охранения ТАКР «Адмирал Советского Союза Кузнецов».

5 июля 1992 года участвовал в совместном учении с отрядом американских кораблей в Баренцевом море.

С 26 по 31 мая 1993 года эсминец «Безудержный» под флагом вице-адмирала В. А. Порошина посетил с официальным визитом порт Нью-Йорк для празднования 50-летия Битвы за Атлантику, после чего участвовал в совместных российско-американских военно-морских учениях. 16 июня возвратился в Североморск. По итогам 1993 года, получил Приз Главнокомандующего ВМФ «за артиллерийскую стрельбу».

С 1994 года шефство над кораблем взяло на себя администрация Челябинская область, которая стала оказывать финансовую помощь кораблю и членам экипажа, а к знаменательным датам, в том числе ко Дню Военно-Морского Флота команда получила ценные подарки и денежные премии. 8 октября эсминец был поставлен в ремонт на судоремонтный завод № 35 (Роста) для замены трубок на 3 и 4 котлах. 15 ноября того же года «Безудержный» был зачислен в состав 56-й бригады эсминцев 7-й оперативной эскадры и 26 декабря перешёл в Североморск.

10 мая 1995 года «Безудержный» участвовал в Параде Победы в Мурманске.

С 9 по 11 сентября 1996 года обеспечивал проведение стрельб ПЛ К-157.

14 апреля 1997 года эсминец выходил в море для комплексной проверки боеготовности.

В 1998 году был выведен в резерв 2-ой категории из-за необходимости замены трубок на всех котлах, докования и замены ДГ.

В 2007 году был переименован в эсминец «Гремящий».

К 2012 году эсминец не выходил в открытое море с 1997 года, и 1 декабря на нём был спущен Военно-морской флаг.

В апреле 2016 года объявлен утилизационный тендер от Минобороны РФ.

Интересные факты 
 Эсминец «Безудержный» стал первым кораблем с нештатным взводом морской пехоты из числа личного состава экипажа для обеспечения охраны и обороны корабля.
 Эсминец «Безудержный» стал первым кораблем, флаг которого освятила Православная Церковь.

Известные командиры 
 С апреля 1990 года — капитан 2-го ранга Цвик, Игорь Григорьевич
 С февраля 1992 года — капитан 2-го ранга Солдатов, Михаил Юрьевич
 С августа 1996 года — капитан 2-го ранга Шигин, Сергей Николаевич (затем капитан 1-го ранга)
 С 2001 год по 2002 год — капитан 1-го ранга Жуга, Сергей Юрьевич
 С 2007 года по январь 2012 года — гвардии капитан 2-го ранга (затем капитан 1-го ранга) Набока, Андрей Валерьевич
 С 2012 года по май 2018 года — гвардии капитан 2-го ранга ,) Зайшлый Алексей Анатольевич

Бортовые номера 
В ходе службы эсминец сменил ряд следующих бортовых номеров
 1991 год — № 682
 1992 год — № 444
 1993 год — № 435
 1994 год — № 406

Примечания

Литература 
 
 

Гремящий
Военные корабли Северного флота